Крупня  — топоним:

Беларусь 
 Крупня — деревня, Родненский сельсовет, Климовичский район, Могилёвская область
 Крупня — деревня, Забычанский сельсовет, Костюковичский район, Могилёвская область